Златар може бити:

 Златар (занимање), занатлија који се бави продајом, производњом, прерадом и поправком златног и сребрног накита
 Златар (планина), планина у Србији
 Златар (град), град у Хрватској
 ФК Златар , фудбалски клуб из Србије

Види још 
 Златари (вишезначна одредница)
 Златарско језеро, језеро у Србији